Золотой Кубок 1996 года — 3-й и последний розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 13 по 17 августа в Манаусе. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Фламенго».

Участники

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Золотой Кубок 1996 на сайте RSSSF 

1996
Футбол в Южной Америке в 1996 году
Матчи ФК «Сан-Паулу»
Матчи ФК «Фламенго»
Август 1996 года
Спортивные соревнования в Манаусе
Спорт в Бразилии в 1996 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Матчи ФК «Росарио Сентраль»
Матчи ФК «Гремио»